Акутихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Акутиха.

История 
В октябре 2010 года по итогам референдума, прошедшего 10 октября 2010 года в состав сельсовета вошёл Солдатовский сельсовет, входивший в Петропавловский район.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1112 человек, в том числе 527 мужчин и 585 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1204 человека.

Населённые пункты 
В сельское поселение входят два села и дачный посёлок:
 село Акутиха - 
 село Солдатово - 
 дачный посёлок Талица, 7 км к востоку от Акутихи - постоянного населения не имеет, в летнее время - около 90 человек (в основном жители г. Бийск).

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края